Rajbari steht für:

 Rajbari (Distrikt), einen Verwaltungsdistrikt in Bangladesch

 Rajbari-Palast, im Tempelbezirk von Puthia